Bequignolles ist der Familienname folgender Personen: